Respekt (z lat. respectus od respicere, ohlížet se na něco) může znamenat:

 respekt – ohled, uznání, úcta
 Respekt (časopis) – český politický a kulturní časopis
 Respekt institut – obecně prospěšná společnost při tomto týdeníku
 Respekt Publishing a.s. – nakladatelství vydávající časopisy Respekt a Bel Mondo
 Respect Plus – hudební festival
 Respect World Music – festival zejména mimoevropské hudby v Praze

Externí odkazy